Història militar:
 L'almirall Graf Maximilian von Spee (1861-1914), de la Kaiserliche Marine (marina imperial alemanya).
 El cuirassat de butxaca Admiral Graf Spee de la Kriegsmarine (marina del Tercer Reich)